Александренко — украинская и русская фамилия. Известные носители:

 Александренко, Василий Никифорович (1861—1909) — российский юрист и историк.
 Александренко, Галина Васильевна (род. 1956) — советская биатлонистка.
 Александренко, Глеб Васильевич (1898—1963) — советский учёный-правовед.
 Александренко, Иван Афанасьевич (1840—1921) — русский купец и меценат, московский купец 1-й гильдии.
 Александренко, Иван Яковлевич (1926—1945) — участник ВОВ, Герой Советского Союза.
 Александренко, Максим Сергеевич (род. 1985) — российский легкоатлет.